Серия символов, интерпретированных как примитивные цифры, обнаружена на вотивных бронзовых «серпах» раннего периода центральноевропейской культуры полей погребальных урн, около 1200 года до н. э.

В 1946 году в г. Франклебен было обнаружено более 250 «серпов», относящихся к периоду 1500—1250 годов до н. э. (область Мерзебург — Кверфурт). В целом в окрестностях Зале было обнаружено около 600 таких «серпов» и других объектов, скорее всего, ритуального назначения (на объектах отсутствуют признаки их бытового использования).

На серпах были изображены знаки: простые черты на месте рукоятки, и более сложные знаки в углу лезвия или в основании. Простые черты были истолкованы как числительные (см. таблицу справа). Интерпретация основана на форме «серпов», которые напоминают месяц; предполагается, что система счёта была пятеричной (косая черта с наклоном влево означала 1, вправо — 5, или наоборот, при этом максимальное число было 29 — как количество дней в лунном календаре.

Позднее были обнаружены и другие объекты конца бронзового века с подобными символами, в частности, печать из Рутена (Ruthen, конец бронзового века) с символом ////\\\\\ и амфора из Косвига (Coswig, около 1200—1000 года до н. э.) с символом ////\\\\\ и рядом других символов.

Часть символов до сих пор не поддаётся интерпретации. Тем не менее, их можно сгруппировать по определённым признакам (см. таблицу ниже).

До настоящего времени некоторые из символов не отнесены ни к одной из групп:

Символы № 22, 25, 33, 36, 43 и 69, а также 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 66, 73, 74, 84 и 86 изображены на основаниях серпов. Символы 16, 26 и 42, а также 44, 52, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 67, 68, 72, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 87 и 88 изображены на углах серпов. Символы 52, 54, 62, 64, 74 и 84 могут быть изображены и в основании, и на углах.

Остаётся вопросом, что это — пиктограммы или знаки слоговой азбуки. Наиболее распространена версия, что это силлабограммы, но числа записывались пиктограммами (см. выше). На это указывает количество знаков — около ста — и характерная форма значков для цифр. Если смысл их уже известен, то для расшифровки прочтения можно использовать кельтские или вообще индоевропейские слова. Это может быть письменность для пракельтского или праиталийского языка, или для них обоих.

Ссылки 
 Серпы из Франклебена
 Сосуд из Косвига

Литература 
 Meller, Harald (Ed.), Der geschmiedete Himmel, Ed. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (2006) ISBN 3-8062-1907-9

Европа бронзового века
Археология в Германии
Цифры
Нерасшифрованные письменности